Colima har flere betydninger:

 Colima (stat) – en delstat i Mexico
 Colima (by) hovedstad i mexicansk delstat af samme navn
 Colima (vulkan) – en vulkan i Mexico